Une moustache est l'attribut pileux de la lèvre supérieure.

Le nom « moustaches » est aussi utilisé pour désigner les vibrisses des chats et d'autres animaux.

Cinéma 
 La Moustache est un film français d'Emmanuel Carrère sorti en 2005.

Littérature 
 La Moustache est une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1883.
 Le club des Longues moustaches est un groupe littéraire informel qui se réunit à Venise de 1908 à 1911

Musique 
 Moustache est une chanson du groupe Twin Twin.
 Moustache (Half a Scissor) est un album de Mr. Oizo sorti en 2005.
 Madame Moustache est un groupe de musique country québécois.

Pseudonyme 

 Moustache (1799-1810) est un chien soldat, français, des Guerres révolutionnaires et de l'Empire.
 Moustache (1929-1987) est un comédien français d'origine grecque, batteur de jazz et chanteur.

Sciences 
 La boîte à moustaches est un diagramme statistique dont la forme fait penser à une moustache.
 Les vibrisses de certains oiseaux et mammifères, comme celles des chats, sont parfois nommées moustache.

Théâtre 
 Les Moustache Brothers est une troupe birmane de théâtre.

Autres 
 Golden Moustache est une plateforme vidéo humoristique sur Internet.
 Les moustachistes sont les partisans du maréchal Plekszy-Gladz dans Les Aventures de Tintin.
 Moustache Bikes est une marque française de vélos électriques.

Notes, sources et références

Homonymie de titre